Elbe 1 bezeichnet

 die frühere Feuerschiffsposition vor der Elbmündung, siehe Feuerschiff Elbe 1
 ein Museums- und Traditionsschiff in Hamburg, siehe Elbe 1 (Schiff, 1965)